Hall of Fame Tennis Championships 2015 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 13 по 19 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ллейтон Хьюитт
 в парном разряде —  Крис Гуччоне и  Ллейтон Хьюитт

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 17 в мире на тот момент); американец уже в первом раунде проиграл соотечественнику Радживу Раму. Рам смог пройти дальше по турнирной сетке и выиграть титул. В финале он обыграл второго номера посева и прошлогоднего финалиста Иво Карловича. Для Раджива победа на турнире стала второй в карьере (до этого он побеждал в 2009 году). Прошлогодний чемпион Ллейтон Хьюитт не защищал свой титул.

В парном разряде победу одержали третьи номера посева Айсам-уль-Хак Куреши и Джонатан Маррей, которые в финале обыграли Николаса Монро и Мате Павича. Прошлогодние чемпионы Крис Гуччоне и Ллейтон Хьюитт не защищали свой титул, однако Гуччоне принял участие в турнире в паре с Мэттью Эбденом, но проиграл уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Раджив Рам обыграл  Иво Карловича со счётом 7-6(5), 5-7, 7-6(2).
 Рам выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Джонатан Маррей обыграли  Николаса Монро /  Мате Павича со счётом 4-6, 6-3, [10-8].
 Куреши выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей выиграл 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2015 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2015 года
2015